Mugiro és una localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun. Es troba a 32 km de Pamplona. La població era de 70 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 23,65 hab/km² i una superfície de 2,96 km².

Referències